Ви́ктор Ка́рпович Асма́ев () — советский спортсмен-конник, олимпийский чемпион 1980 года в командном конкуре, заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография и достижения 
В 1961 году пришёл заниматься конным спортом в ростовскую спортивную школу ДСО «Урожай» и уже в 1964 году начал участвовать в чемпионатах страны, а с 1965 года входил в сборную СССР по конкуру.

Ученик известного спортсмена, восьмикратного чемпиона СССР по конному спорту А. А. Жагорова, Виктор Асмаев был участником и неоднократным призёром международных и всесоюзных соревнований по преодолению препятствий. В 1980 году со своим знаменитым рыжим будённовцем Рейсом Виктор Карпович стал чемпионом XXII Олимпийских игр в Москве в командном зачёте.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие»
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 2000.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Асмаев на Олимпийских играх 
 Некролог

Конники СССР
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Конники на летних Олимпийских играх 1980 года